Теодо́рюс (Те́о) Я́коб де Йонг (; 11 августа 1947, Леуварден, Нидерланды) — нидерландский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции полузащитника.

Карьера

В сборной 
В сборной Нидерландов Тео де Йонг дебютировал 16 февраля 1972 года в товарищеском матче со сборной Греции, завершившимся со счётом 5:0. В 1974 году де Йонг в составе сборной принял участие в чемпионате мира 1974 года, на котором сыграл во всех четырёх матчах своей сборной, забил гол в ворота сборной Болгарии и завоевал серебряные медали. Своё последнее выступление за сборную Янсен провёл в товарищеском матче со сборной Швейцарии 9 октября 1974 года, тот матч завершился победой голландцев со счётом 1:0. Всего же за сборную Нидерландов Тео де Йонг провёл 15 матчей, в которых забил 3 гола.

Итого: 15 матчей / 3 гола; 8 побед, 5 ничьих, 2 поражения.

Достижения 
 Сборная Нидерландов
 Серебряный призёр чемпионата мира: 1974

 «Фейеноорд»
 Чемпион Нидерландов: 1974
 Серебряный призёр чемпионата Нидерландов (3): 1973, 1975, 1976
 Обладатель Кубка УЕФА: 1973/74

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на worldfootball.net
 Статистика матчей за сборную Нидерландов на сайте voetbalstats.nl
 Статистика на сайте vi.nl
 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Блау-Вит»
Игроки ФК НЕК
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Рода»
Игроки ФК «Сейко»
Игроки ФК «Ден Босх»
Футбольные тренеры Нидерландов
Тренеры ФК «Ден Босх»
Тренеры ФК ПЕК Зволле
Тренеры ФК «Камбюр»
Тренеры ФК «Виллем II»
Тренеры ФК «Гоу Эхед Иглз»